Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1983 se dispute du 6 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Alycia Moulton.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 1983 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1983
Birmingham
Sport en Angleterre en 1983
Tennis en juin 1983